Abeto — coníferas do gênero Abies
 Picea abies — abeto-falso ou pícea-da-noruega
 Pseudotsuga menziesii — abeto-de-douglas ou pinheiro-de-oregon

Desambiguações de gêneros biológicos